Аврен може да се отнася за:

Географски обекти 
 Аврен, група от морски скали в Антарктика.

Селища в България 
 Аврен, село в Област Варна, България;
 Аврен, село в Област Кърджали, България;

Селища в Турция 
 Аврен, на турски Акьорен, село във Вилает Истанбул, Турция.